La ligne 453B est une ancienne ligne de tramway vicinal de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Couvin à Cul-des-Sarts.

Histoire 
 : suppression.

Infrastructure

Dépôts et stations

Exploitation

Horaires 
Tableaux : 453 (1931), numéro de tableau partagé entre les lignes 453A et 453B.

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Articles

Voir aussi

Articles connexes 

 Lignes de tramway de la SNCV

 

Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Namur
tram
tram